

Géographie

Albany, un ancien district de la colonie anglaise du Cap

Albany, une localité en Australie-Occidentale
 l'île Albany, une des îles du détroit de Torrès dans le Queensland

Fort Albany, une localité de la rive ouest de la Baie James, en Ontario
 Rivière Albany, se jetant dans la Baie James près du village de Fort Albany (Ontario), en Ontario

Écosse 
 Albany, un autre nom du Royaume d'Alba qui s'étendait primitivement sur toute l'Écosse
 Duché d'Albany, la partie septentrionale du Royaume d'Alba, comprenant les districts de Bread-Albane, Atholl, , avec partie de ceux de Perth et d'Inverness
 Duc d'Albany, le titre des  des rois d'Écosse

Albany, une ville du comté d'Alameda en Californie
 Albany, une ville, siège du comté de Dougherty, en Géorgie
 Albany, un village du comté de Whiteside, en bordure du Mississippi, dans l'Illinois
 Albany, une ville située dans les comtés de Delaware et Randolph en Indiana
 Albany, une ville, siège du comté de Clinton, dans le Kentucky
 Albany, un village de la paroisse de Livingston, en Louisiane
 Albany, une ville située dans le Minnesota
 Albany, une ville située dans l'État du New Hampshire
 Albany, la capitale de l'État de New York
 Albany, un village dans le comté d'Athens, dans l'Ohio
 Albany, un census-designated place située en Oklahoma
 Albany, une ville de l'Oregon
 Gare d'Albany, sa gare ferroviaire
 Albany, une ville du Texas
 Albany, une ville du comté de Gentry dans le Missouri
 Albany, une ville du Vermont
 Albany, une CDP dans le Wyoming
 Albany, un village du Wisconsin
 , plusieurs comtés américains

, une localité de l'Île du Nord, située au Nord d'Auckland

Personnages 
 Comte d'Albany (1720-1788), le nom que prit Charles Édouard Stuart (Bonnie Prince Charlie), prétendant au trône d'Angleterre 
 comtesse d'Albany, son épouse
 Jean Albany (1917-1984), un poète et peintre réunionnais.

Autres 
 Albanie pays des Balkans
 Albanie du Caucase
 Albany, une série de bande dessinée de François Rivière (scénario) et de Floc'h (dessin)
 Albany, le nom de code de l'opération de parachutage de la  Airborne lors du débarquement de Normandie le 
 Albany, un cratère d'impact situé sur Mars
 Albany, un bâtiment classé situé à Liverpool (Angleterre)

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme